Riobranquense – abitanti di Rio Branco (Mato Grosso)
Riobranquense – abitanti di Rio Branco do Ivaí
Riobranquense – abitanti di Rio Branco do Sul
Riobranquense – abitanti di Rio Branco
Riobranquense – abitanti di Visconde do Rio Branco